El Corral kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 El Carril, Dominikanska republiken, ort,

Mexiko 

 El Corral, Mexiko, ort, Oaxaca, Mazatlán Villa de Flores,